Уи́льям Ги́бсон ():
 Гибсон, Уильям (род. 1948) — американский писатель-фантаст, пишущий в стиле киберпанк.
 Гибсон, Уильям (1914—2008) — американский драматург, автор популярных пьес «Двое на качелях» и «Сотворившая чудо».
 Гибсон, Уильям (1927—2006) — канадский хоккеист.
 Гибсон, Уильям (1873—1932) — шотландский шахматист.